David Burns – attore statunitense (1902-1971)
David Burns – ex cestista statunitense (1958)